

Persone
 August Petermann (1822-1878) – cartografo tedesco
 Franco Petermann (1915-1997) – calciatore italiano
 Julius Heinrich Petermann (1801-1876) – orientalista tedesco
 Lena Petermann (1994) – calciatrice tedesca

Altro
 Capo Petermann – penisola che separa Austfjorden da Vestfjorden, nelle Svalbard
 Cratere Petermann – cratere lunare 
 Fiordo Petermann – fiordo situato nella parte nord-ovest della Groenlandia
 Ghiacciaio Petermann – ghiacciaio della Groenlandia, vicino allo stretto di Nares
 Isola Petermann – isola dell'Antartide della Penisola Kiev
 Monte Petermann – monte della Groenlandia

Pagine correlate 
 Peterman